Tilburg steht für:

 Tilburg, Gemeinde und Stadt in der Provinz Noord-Brabant, Niederlande

Tilburg ist der Familienname folgender Personen:

 Henk van Tilburg (1898–1985), niederländischer Fußballtorhüter
 Stijn van Tilburg (* 1996), niederländischer Volleyballspieler